Klas může být:

 klas – jednoduché květenství s přímým vřetenem, na němž v úžlabí listenů přisedají květy

příjmení
 viz Klas (příjmení)

křestní jméno 
 Klas Bömecke (* 1972) – německý televizná moderátor a žurnalista
 Klas Ewert Everwyn (* 1930) – německý spisovatel
 Klas Horn (1583–1632) – švédský politik, generální guvernér švédského Pomořanska
 Klas Ingesson (1968–2014) – švédský fotbalista
 Klas Kärre (* 1954) – švédský lékař, imunologo
 Klas Lestander (* 1931) – švédský biatlonista
 Klas Pontus Arnoldson (1844–1916) – švédský novinář, politik, nositel Nobelovy ceny míru
 Klas Richard Sievers (1852–1931) – finský lékař 

KLAS
 McCarran International Airport – ICAO kód letiště